Estrées puede referirse a:

Topónimos
 Estrées, comuna francesa situada en Aisne.
 Estrées, comuna francesa situada en Norte.

Nobleza francesa con el nombre Estrées originado en Artois.
 Louis Charles César Le Tellier, Duque de Estrées y Marqués de Courtevaux.